Локі — бог пустощів у скандинавській мітології.

LOKI відноситься до сімейства криптографічних блочних шифрів.

Локі також може посилатися на:

Обчислення 

 Loki (C++), бібліотека програмного забезпечення C++
 Loki (комп'ютер), пропонований домашній комп'ютер
 Loki Software, компанія, що займається програмним забезпеченням

Мистецтво, розваги та медіа

Вигадані персонажі 

 Локі (Marvel Comics) — персонаж коміксів Marvel.
 Локі (Кіновсесвіт Marvel), персонаж, зображений у Кіновсесвіті Marvel.
 Локі (серіал), серіал Marvel 2021 року.

Інше 
 Локі Патера, вулкан на супутнику Юпітера Іо

Багатозначні терміни